Juan Sebastián Cabal e Treat Huey erano i detentori del titolo, ma Huey ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo, mentre Cabal ha preso parte al concomitante torneo di Washington.

In finale Marcelo Arévalo e Miguel Ángel Reyes Varela hanno battuto Taylor Fritz e Thanasi Kokkinakis con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Santiago González /  David Marrero (primo turno)
  Jonathan Erlich /  Joe Salisbury (quarti di finale)

 Marcelo Arévalo /  Miguel Ángel Reyes Varela (campioni)
 Romain Arneodo /  Nicholas Monroe (semifinale)

Wild card 

  Lucas Gómez /  Luis Patiño (primo turno)

 Manuel Sánchez /  Bernard Tomić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2018